Miejscowości w USA:
 Allouez – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
Gminy w USA:
 Allouez (ang. Allouez Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Keweenaw